Detta är en lista över sjöar i Piteå kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Piteå kommun.

Lista

Piteå kommun
 Lista